est le douzième album studio des Kottonmouth Kings, sorti le .

L'album s'est classé  au Top Independent Albums et  au Top Rap Albums.

Liste des titres

Édition standard

Édition vinyle

Notes et références

Album de Kottonmouth Kings
Album musical sorti en 2011